Сезон ЖНБЛ 1998 — это 18-й сезон женской национальной баскетбольной лиги, по окончании которого чемпионом, в четвёртый раз, стала команда «Аделаида Лайтнинг». Последний раз сезон проводился в одном календарном году, а в следующем лига перешла на европейский формат осень-весна, чтобы лучшие игроки смогли играть в образованной в прошлом году ЖНБА. Сезон прошёл в усечённом формате, команды провели всего по 12 встреч, чтобы австралийские игроки смогли выставить свои кандидатуры на предстоящий драфт ЖНБА, состоявшийся 28 апреля.

В регулярном сезоне приняло участие девять команд, столько же сколько и в прошлом. Регулярный чемпионат в этом сезоне стартовал 13 февраля, а закончился 5 апреля, MVP которого была признана форвард клуба «Сидней Флэймз», Мишель Гриффитс. Наставник команды «Австралийский институт спорта», Фил Браун, был признан тренером года, а Андреа Картледж из команды «Мельбурн Тайгерс» — новичком года. Официально же сезон 1998 года завершился 18 апреля, когда клуб «Аделаида Лайтнинг» переиграл в финальной встрече команду «Сидней Флэймз» со счётом 67:56, а MVP финала была признана форвард «Лайтнинг» Джо Хилл.

Регулярный чемпионат 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Финалы

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 

 Самый ценный игрок женской НБЛ: Мишель Гриффитс, Сидней Флэймз
 Самый ценный игрок финала женской НБЛ: Джо Хилл, Аделаида Лайтнинг
 Новичок года женской НБЛ: Андреа Картледж, Мельбурн Тайгерс
 Лучший оборонительный игрок женской НБЛ: Эмили Макинерни, Мельбурн Тайгерс
 Лучший снайпер женской НБЛ: Эллисон Кук, Буллин Бумерс
 Тренер года женской НБЛ: Фил Браун, Австралийский институт спорта

 Сборная всех звёзд женской НБЛ:
 З Кристи Харроуэр (Мельбурн Тайгерс)
 З Энни Ла Флёр (Сидней Флэймз)
 З Эллисон Кук (Буллин Бумерс)
 Ф Карла Портер (Аделаида Лайтнинг)
 Ф Мишель Гриффитс (Сидней Флэймз)

Ссылки 
 
 

ЖНБЛ в сезоне 1998